Le district de Sankt Johann im Pongau est une subdivision territoriale du land de Salzbourg en Autriche, coïncidant à la région du Pongau.

Géographie

Relief

Lieux administratifs voisins

Communes 
Le district de Sankt Johann im Pongau est subdivisé en 25 communes :

 Altenmarkt im Pongau
 Bad Gastein
 Bad Hofgastein
 Bischofshofen
 Dorfgastein
 Eben im Pongau
 Filzmoos
 Flachau
 Forstau
 Goldegg
 Grossarl
 Hüttau
 Hüttschlag
 Kleinarl
 Mühlbach am Hochkönig
 Pfarrwerfen
 Radstadt
 Sankt Johann im Pongau
 Sankt Martin am Tennengebirge
 Sankt Veit im Pongau
 Schwarzach im Pongau
 Untertauern
 Wagrain
 Werfen
 Werfenweng

Économie et infrastructures

Notes et références

Liens externes 

Sankt Johann im Pongau